Zdeněk Kovář ist der Name folgender Personen:

* Zdeněk Kovář (Designer) (1917–2004), tschechischer Ingenieur, Industriedesigner und Bildhauer 
 Zdeněk Kovář (Ingenieur, 1930) (1930–2014), tschechischer Ingenieur und Hochschullehrer 
 Zdeněk Kovář (Fußballspieler) (1949–2013), tschechischer Fußballspieler 
 Zdeněk Kovář (1951–2015), tschechischer Amokläufer, siehe Amoklauf von Uherský Brod